Владимир Евгеньевич Юхнин (род. 20 февраля 1937, Ленинград) — судостроитель, главный конструктор (с 2004 года — генеральный конструктор) Северного проектно-конструкторского бюро с 1979 года по настоящее время.

Является одним из крупных конструкторов и организаторов судостроительного производства. Академик СпбИА (1992). Академик Российской инженерной академии (2001). Специалист в области современного проектирования крупных надводных кораблей Военно-морского флота, сложных и наиболее сложных научно-исследовательских судов.

Биография 
Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (1960) и Военно-механический институт.

С 1960 года работает в Северном проектно-конструкторском бюро:
 с 1960 — инженер;
 с 1971 — заместитель главного конструктора;
 с 1979 — главный конструктор КБ;
 с августа 2004 — генеральный конструктор бюро.

С 1990 года заведует кафедрой «Проектирование судов» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Семья 
 Отец — Юхнин, Евгений Иванович (1912—1999), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, внес большой вклад в развитие отечественного кораблестроения.
 Мать — Нестерук Лидия Филипповна (род. 1914), работала в системе морского флота.
 Жена — Юхнина Алия Хафисовна (род. 1933), работала во ФГУП «Северное ПКБ».
 Сыновья 
Юхнин Алексей (род. 1963), работает в ПАО «Невское ПКБ» заместителем Генерального директора по кораблестроению и военно-техническому сотрудничеству;
 Юхнин Евгений (род. 1972), после окончания Финансово-экономического университета занимается бизнесом.

Публикации 
Является автором более чем 50 научных трудов и изобретений, среди которых 32 печатные работы, 2 книги, 2 цикла лекций, 12 монографий и 16 изобретений.

Награды 
 Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (2006) и III степени (2012), орденом Октябрьской революции (1988), орденом Трудового Красного Знамени (1985), орденом «Знак Почета» (1977), а также медалями.

Примечания

Ссылки 
 ЮХНИН Владимир Евгеньевич
 Личности Петербурга — Юхнин Владимир Евгеньевич 
 Генеральный директор ЗАО «Концерн МОРФЛОТ» Григорий Дмитриевич ФИЛИМОНОВ — выпускник Корфака 1981 года — рассказывает о становлении своего «детища»

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского морского технического университета
Конструкторы СССР
Конструкторы России
Главные конструкторы Северного проектно-конструкторского бюро
Выпускники БГТУ «Военмех»
Машиностроители
Кораблестроители СССР